U17-världsmästerskapet i bandy för damer 2013 spelades mellan den 14 och den 17 februari 2013 i Nässjö, Sverige. Fyra lag deltog i turneringen, Finland, Norge, Ryssland och Sverige, alla med U17-spelare. Sverige var regerande mästare och försvarade sin titel genom att slå Finland i finalen med 8-1. Samtliga matcher spelades i den nybyggda Stinsen Arena i Nässjö.

Turneringen inleddes med ett gruppspel vars resultat låg till grund för hur semifinalerna spelades. Ettan i gruppen mötte fyran i semifinal, likaså för tvåan och trean. Matcherna spelades i två halvlekar på vardera 30 minuter vilket gav en total matchtid på 60 minuter. Bronsmatchen och finalen spelades dock på två halvlekar på 35 minuter och totalt 70 minuter.

Gruppspel

Tabell
Vinst gav två poäng, oavgjort en och förlust noll.

Matcher

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Skytteliga
Totalt gjordes 78 mål i turneringen. Gruppspelsmatchen mellan Norge och Finland var den match med flest mål, 12 st. I samma match gjorde Siiri Herranen fyra mål vilket var det bästa för en spelare under en match i turneringen.

Referenser

Världsmästerskap i bandy
Sportevenemang i Nässjö
Sport i Sverige 2013
Bandysäsongen 2012/2013
Internationella bandytävlingar i Sverige